Bearden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bearden (Arkansas)
Bearden (Oklahoma)